Глориетта (от  — уменьшительное от слова слава) — небольшое садово-парковое сооружение, как правило, открытый павильон с колоннадой. Обычно венчала возвышенность или замыкала перспективу. Наиболее известная глориетта находится в парковом комплексе Шёнбруннского дворца.

Известные глориетты 
 Глориетта Шёнбрунна (Австрия)
 Глориетта замка Эстерхази (Австрия)
 Глориетта парка Мускау (Германия/Польша)

Ссылки 

 Глориетта в словаре «Российская архитектура»

Садово-парковые сооружения